Knöstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Knöstjärnen, Dalarna, sjö i Vansbro kommun, 
Knöstjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 
Stor-Knöstjärnen, sjö i Norsjö kommun, 
Knöstjärnen, Lappland, sjö i Storumans kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn